Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Lage Dávila – kubański polityk
 José Dávila – peruwiański zapaśnik
 Nicolás Gómez Dávila – kolumbijski myśliciel, filozof i teolog polityczny
 Rodolfo Dávila – meksykański zapaśnik, olimpijczyk